Sucha Balka (ukrainisch Суха Балка) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Sucha Balka (Schowti Wody), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Schowti Wody
 Sucha Balka (Walky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky
 Sucha Balka (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Sucha Balka (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw
 Sucha Balka (Wesselynowe), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe
 Sucha Balka (Bachmut), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut